THF kan syfta på:

 THF – en färglös lättflytande vätska, se Tetrahydrofuran
 THF –  elektromagnetiska vågor inom ITU-bandet för frekvenser med 0,3 till 3 THz, se Terahertzstrålning
 THF – en brittisk hotell- och restauranggrupp, se Forte Group
 THF – IATA-kod för Berlin-Tempelhofs flygplats